Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ang. International Council of Nurses)
 Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ang. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
 ICN – kod IATA Portu lotniczego Seul-Incheon
 ICN Business School - europejska szkoła biznesowa